

Geografia 
 Francia
Ivry-en-Montagne – comune della Côte-d'Or
Ivry-la-Bataille – comune dell'Eure
Ivry-le-Temple – comune dell'Oise
Ivry-sur-Seine – comune della Valle della Marna

Persone 
 Pierre Contant d'Ivry (1698-1777) – architetto francese